Prax :
 Adrien Joseph Prax-Paris (1829-1909), homme politique français
 Fernand Prax (1890-1970), poète et félibre français 
 Maurice Prax (1881-1962), écrivain français.
 Valentine Prax (1897-1981), artiste peintre française